Völkermarkt kan syfta på:

Österrike 

 Politischer Bezirk Völkermarkt – distrikt, Kärnten, 
 Völkermarkt – kommun, Kärnten, Politischer Bezirk Völkermarkt,